Alekszandr Jevgenyjevics Szmirnov (1964) világbajnok orosz jégkorongozó, olimpikon
 Alekszandr Szmirnov (1974) orosz atléta, olimpikon
 Alekszandr Viktorovics Szmirnov (1984) Európa-bajnok orosz műkorcsolyázó, olimpikon